Běh na 4 × 100 m mužů na Mistrovství světa v atletice 2017 se uskutečnil 12. srpna. Zvítězilo Spojené království.

Rozběhy

Rozběh 1

Rozběh 2

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Běh na 4 × 100 metrů mužů na oficiálních stránkách IAAF

Muži 4 × 100 metrů
Štafeta 4 × 100 m